Лосин — фамилия:

 Лосин, Борис Ефимович (род. 1956) — доктор педагогических наук, профессор института Лесгафта, Заслуженный тренер России.
 Лосин, Вениамин Николаевич (1931—2012) — советский и российский художник-иллюстратор.

См. также 
 Лосев
 Лосино
 Лосины